Stati Uniti d'America
Ellenboro – città della Contea di Rutherford, Carolina del Nord
Ellenboro – città della Contea di Ritchie, Virginia Occidentale
Ellenboro – città della Contea di Grant, Wisconsin